Фре́йманис () — латышская фамилия. Женская форма — Фре́ймане ().

Известные носители:
 Фрейманис, Айварс (1936—2018) — советский и латышский кинорежиссёр, киносценарист и писатель.
 Фрейманис, Андрей (1914—1994) — немецкий и латвийский офицер.
 Фрейманис, Гинтс (род. 1985) — латвийский футболист, полузащитник.
 Фрейманис, Гунарс (род. 1943) — латвийский ветеринар и депутат 7-го Сейма.
 Фрейманис, Мартиньш (1977—2011) — латвийский музыкант.
 Фрейманис, Роландс (род. 1988) — латвийский профессиональный баскетболист.
 Фрейманис, Талис (род. 1946) — латвийский предприниматель и банкир.
 Фрейманис, Янис (1935—2006) — латвийский учёный-химик, член Латвийской АН, депутат ВС ЛР и Рижской думы.

См. также 
 Фреймане
 Фрейман